Mangunharjo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Mangunharjo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,67, long 109,56), 
 Desa Mangunharjo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 
 Desa Mangunharjo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,78, long 111,12), 
 Kelurahan Mangunharjo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,95, long 110,31), 
 Desa Mangunharjo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,00, long 109,91), 
 Desa Mangunharjo (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 
 Kelurahan Mangunharjo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,04, long 110,46), 
 Kelurahan Mangunharjo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,74, long 113,23), 

Robotskapade Indonesienförgreningar